Buggy (engl. buggy ‚verrückt‘, ‚fehlerhaft‘; engl. bug ‚Wanze‘, ‚Käfer‘) bezeichnet:
 Buggy, kleines, geländegängiges Automobil, oft Umbau auf VW-Käfer-Basis; siehe bspw. VW-Buggy oder Schlesser Buggy
 Buggy, leichte Automobilbauform, vorwiegend USA um 1900; siehe Runabout (Automobilbauform)
 Buggy (Fahrzeug), kleines, offenes Fahrzeug 
 Buggy (Fuhrwerk), leichter Pferdewagen
 Golfmobil für Golfspieler
 Kartbuggy, für den Offroad-Einsatz konzipiertes Kart
 Buggy, Kinderwagentyp; siehe Kinderwagen#Buggy

Das Adjektiv buggy steht für:
 buggy, ‚mit vielen Programmfehlern, Bugs‘

Buggy ist der Familienname folgender Personen:
 Niall Buggy (* 1948), irischer Schauspieler
 Regina Buggy (* 1959), US-amerikanische Hockeyspielerin

Siehe auch: